X-112 steht für:
 Betäubungsmittel, siehe Cathin
 Collins X-112, experimentelles Bodeneffektflugzeug, siehe Rhein-Flugzeugbau X-113

Abkürzung